Piero Lardi Ferrari – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Ursina Lardi – attrice svizzera